Bottoni ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bottoni (* 1972), italienischer Triathlet
 Christoph Bottoni (* 1977), Schweizer Segler
 Flaminio Bottoni (1881–??), italienischer Turner